Рабиев — фамилия; имеет женскую форму Рабиева.
 Рабиев, Мухамед Мухамеджан (1913—1983) — советский и таджикский актёр, драматург и сценарист.
 Рабиев, Юсуф (род. 1976) — таджикский футболист, нападающий клуба «Парвоз».